Az 1999-es UEFA-bajnokok ligája-döntő az európai labdarúgó-klubcsapatok legrangosabb tornájának 7., jogelődjeivel együttvéve a 44. döntője volt. A mérkőzést 1999. május 26-án  a barcelonai Camp Nouban játszották.

A döntőben az angol Manchester United és a német Bayern München találkozott. A mérkőzést – drámai körülmények között a hosszabbításban szerzett két találatával – a Manchester United nyerte meg 2–1-re.

A mérkőzés

Források

Kapcsolódó szócikkek 
 1999-es kupagyőztesek Európa-kupája-döntő
 1999-es UEFA-szuperkupa

1998–1999-es UEFA-bajnokok ligája
A Manchester United mérkőzései